Callopsylla är ett släkte av loppor. Callopsylla ingår i familjen fågelloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fågelloppor
Callopsylla